Häggström är ett svenskt efternamn, som har använts som soldatnamn, men som också kan ha annat ursprung. Den 31 december 2013 var 2626 personer med efternamnet Häggström bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Häggström

 Aba Hæggström (född 1941), botaniker
 Bosse Häggström (1946–2022), musiker
 Carl Hæggström (1884–1944), boktryckare
 Erik Häggström (1821–1874), bruksägare, skeppsredare och politiker
 Frans Wilhelm Häggström (1827–1896), professor i latin
 Gustaf Hæggström (1829–1897), disponent och politiker
 Gösta Häggström (1926–2001), målare och grafiker
 Hugo Häggström (1902–1979), arkitekt
 Ivar Hæggström (1838–1918), boktryckare, förläggare
 Johan Häggström (född 1992), längdåkare
 Magnus Häggström (född 1986), ishockeyspelare
 Olle Häggström (född 1967), matematisk statistiker
 Paul Häggström (1888–1934), läkare
 Peter Häggström (född 1976), friidrottare och idrottskommentator
 Simon Häggström (född 1982), polis och författare
 Zacharias Hæggström (1787–1869), boktryckare och förläggare

Häggström som soldatnamn
Häggström var båtsmansnamn i Nordmalings socken, i Västerbotten, avseende Rote 168 Häggström.

Totalt 29 personer finns upptagna mellan 1680-talet och 1850-talet, som båtsman eller fördubblingsbåtsman i Medelpad eller Ångermanland.

Källor

Svenska efternamn
Soldatnamn